Biologia:
 Galea – rodzaj ssaków
 galea – część aparatu gębowego owadów
 galea – wyrostek na szczękoczułkach zaleszczotków
 galea aponeurotica – czepiec ścięgnisty kręgowców
 Galea – dawna nazwa nadrzędu ryb

Inne:
 galea – rodzaj hełmu

Nazwisko:
 Joe Galea – piłkarz
 Louis Galea – polityk
 Michael Galea – piłkarz